«Isla (de) Santa María» puede referirse a:

 Isla de Santa María (Azores), en Azores, Portugal.
 Isla Santa María (Cerdeña), en Cerdeña, Italia
 Isla Santa María (Chile), en Chile.
 Isla Santa María (Gambia), en Gambia.

 Isla Santa María de la Gracia, isla artificial de la laguna de Venecia (Italia).

 Isla Santa María (Madagascar), en Madagascar.
 Isla Santa María (Quebec), en Quebec, Canadá.
 Isla de Santa María (Sicilia), en Sicilia, Italia.